Mester puede referirse a:
 Un arte u oficio;
 Mester de clerecía, la literatura medieval compuesta por clérigos, es decir, hombres instruidos y no necesariamente sacerdotes;
 Mester de juglaría, el conjunto de la poesía —épica o lírica— de carácter popular difundida durante la Edad Media por los juglares;
 Mester de cortesía, literatura cortesana;
 Mester de Vandalía es una revista independiente de poesía y diversas artes.